Kute Panang (plaats), een plaats in Indonesië
Kute Panang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing